El apellido Rengifo puede referirse a:
 Ramón Rengifo Cárdenas, político chileno, ministro, diputado y defensor de la libertad de prensa.
 Manuel Rengifo y Cárdenas político chileno.
 Manuel Rengifo Vial, político chileno, hijo de Manuel Rengifo y Cárdenas.
 Hernán Rengifo, futbolista peruano.
 Marciano Rengifo, militar peruano.
 César Rengifo, pintor y dramaturgo venezolano.